Анато́лий Зубко́в:
 
 Зубков, Анатолий Николаевич (1924—1997) — лингвист, йог.